Jufresa ist der Familienname folgender Personen:

 Pedro Jufresa (* 1966), spanischer Hockeyspieler 
 Ramón Jufresa (* 1970), spanischer Hockeyspieler